

Geografia
 Pontes e Lacerda – comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso
 Pontes Gestal – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Pontes Ridge – montagna dell'Antartide

Persone
 Carlos Ruiter de Oliveira Pontes – ex calciatore brasiliano
 Dulce Pontes – cantautrice portoghese
 Leonel Pontes – allenatore di calcio portoghese
 Marcos Pontes – astronauta e politico brasiliano
 Mário Sérgio Pontes de Paiva – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Mauro Job Pontes Júnior, noto come Maurinho – calciatore brasiliano
 Miguel Timóteo Pontes Lutonda – allenatore di pallacanestro ed ex cestista angolano